Ел Венеро има више значења:

 Ел Венеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Венеро (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венеро, Ел Бахио (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику